SWE ou swe peut signifier :

Code 
SWE ou swe est un code, qui signifie :
 SWE Suède,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
 swe Suèdois,
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
SWE est un sigle pouvant désigner :
 Shallow water equations, en français : Équations de Barré de Saint-Venant ;
 Society of Women Engineers, une organisation à but non lucratif pour l'éducation et les services aux États-Unis ;
 Society of Wood Engravers, une société britannique d'artistes pratiquant la gravure sur bois ;
 Software engineering, en français : Génie logiciel ;
 Staebler–Wronski Effect, en français : Effet Staebler–Wronski ;
 SWE Volley-Team, un club de volley-ball allemand.
Code